Hiszpania:
 Sils – gmina

Szwajcaria:
 Sils Baselgia – miejscowość w gminie Sils im Engadin/Segl 
 Sils im Domleschg – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Viamala
 Sils im Engadin – dawna nazwa gminy Sils im Engadin/Segl
 Sils im Engadin/Segl – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Maloja
 Sils Maria – miejscowość w gminie Sils im Engadin/Segl 
 Silsersee – jezioro

Osoby:
 Vincenz von Salis-Sils – szwajcarski dyplomata

Zobacz też:
 Sills
 Silz